Caldono kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Caldono (ort), Cauca, 
 Caldono (kommun), Cauca,